Дмитрий Парубченко (род. 23 января 1993 года) — украинский самбист и боец смешанных боевых искусств, представитель полулёгкой весовой категории, выступает на профессиональном уровне с 2011 года.

Спортивные достижения 
 Чемпион мира по боевому самбо; 
 Бронзовый призер Чемпионата Европы по боевому самбо;
 Обладатель Кубка Европы по боевому самбо; 
 Чемпион Украины по боевому самбо;
 Обладатель кубка Украины по боевому самбо;
 Мастер спорта Украины международного класса по боевому самбо.

Статистика ММА

Ссылки 
 Профиль Дмитрия Парубченко на сайте Sherdog 
 Профиль Дмитрия Парубченко на сайте Fighttime

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств Украины
Чемпионы Украины по самбо
Самбисты Украины
Чемпионы мира по боевому самбо